Ра́йан О’Би́рн (; также распространено написание фамилии как О’Берн; 19 июля 1984, Виктория, Британская Колумбия) — канадский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 
В 2003 году Райана О’Бирна в третьем раунде драфта выбрал «Монреаль Канадиенс».

11 ноября 2010 года «Монреаль» обменял О’Бирна в «Колорадо Эвеланш» на нападающего Микаэля Бурниваля. 30 июня 2011 года О’Бирн подписал с «Колорадо» новый контракт на два года, который вступал в силу с 2012 года.

30 ноября 2012 года, на время локаута в НХЛ, ОБирн перешёл в клуб ECHL «Флорида Эверблейдс».

3 апреля 2013 года, перед делайном обменов в НХЛ, «Колорадо» обменял О’Бирна в «Торонто Мейпл Лифс» на право выбора в 4 раунде драфта 2014 года.

2 сентября 2013 года О’Бирн перешёл в клуб Континентальной хоккейной лиги «Лев» из города Прага и заключил с клубом контракт на два года. 2 июля 2014 года чешский клуб объявил, что приостанавливает своё участие в чемпионате КХЛ из-за проблем с финансированием.

7 июля 2014 года О’Бирн перешёл в клуб Швейцарской национальной лиги «Амбри-Пиотта».

Статистика

Примечания

Ссылки 

 
  — профиль на сайте КХЛ
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»